Annoraat bezeichnet:
 Annoraat (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Annoraat (Sund) (auch Sarfaq), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland